Aochetus är ett släkte av skalbaggar. Aochetus ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vivlar
Aochetus